View from a Backstage Pass — дев'ятий концертний альбом англійської групи The Who, який був випущений 5 листопада 2007 року.

Композиції 
 Fortune Teller - 2:55
 Happy Jack - 2:12
 I'm a Boy - 2:46
 A Quick One, While He's Away - 8:53
 Magic Bus - 13:50
 I Can't Explain - 2:38
 Substitute - 2:18
 My Wife - 7:06
 Behind Blue Eyes - 4:36
 Bargain - 6:41
 Baby Don't You Do It - 6:17
 The Punk and the Godfather - 4:52
 5:15 - 6:02
 Won't Get Fooled Again - 8:53
 Young Man Blues - 5:57
 Tattoo - 3:21
 Boris The Spider - 3:14
 Naked Eye/"Let's See Action"/"My Generation Blues - 14:40
 Squeeze Box - 3:17
 Dreaming from the Waist - 4:54
 Fiddle About" (John Entwistle) - 1:45
 Pinball Wizard - 2:48
 I'm Free - 2:17
 Tommy's Holiday Camp - 0:51
 We're Not Gonna Take It - 3:32
 See Me, Feel Me/Listening To You - 4:59

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 View from a Backstage Pass  allmusic
 View from a Backstage Pass  last.fm

Альбоми The Who
Музичні альбоми 2007
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми